Broelmann oder Brölmann ist der Familienname folgender Personen:

 Jobst Broelmann (* 1943), Kurator für Schiffbau am Deutschen Museum in München
 Stephan Brölmann (1551–1622), Jurist und Professor an der alten Universität zu Köln